Cieki w Polsce
 Kosiczne – potok, dopływ Raby
 Kosiczne – potok, dopływ Skawy

Przypisy